Баттістіні () — італійське прізвище.

Відомі носії:

 Маттіа Баттістіні (1856 — 1928) — італійський співак
 Серджіо Баттістіні (1963) — італійський футболіст і тренер

Див. також 
 Баттістіні (станція метро)

Італійські прізвища